Группа C на чемпионате Европы по футболу 2016 — одна из шести групп группового этапа финальной части Чемпионата Европы.

В группу C попали сборные Германии, Украины и Польши, а также дебютант Чемпионата Европы сборная Северной Ирландии.

Первые матчи в группе были сыграны 12 июня, заключительные — 21 июня 2016 года. Все шесть матчей состоялись в разных городах Франции.

Турнирная таблица

Сборные

Сборная Германии трижды становилась победителем турнира (1972, 1980, 1996) и его серебряным призёром (1976, 1992, 2008), а также дважды выигрывала бронзовые медали (1988, 2012).

В отборочном раунде сборная Германии заняла первое место в группе D, набрав 22 очка, опередив занявших второе место поляков на одно очко. Что интересно, по итогам жеребьёвки финального раунда, Германия и Польша снова попали в одну группу.

Для сборной Украины это второй Чемпионат Европы (первый был в 2012 году).

В отборочном раунде сборная Украины заняла третье место в группе С и вышла в финальный раунд турнира, обыграв сборную Словении в стыковых матчах (2:0, 1:1).

Сборная Польши третий раз участвует в Чемпионате Европы. До этого участвовала в 2008 и 2012 годах

В финальный раунд команда пробилась со второго места в отборочной группе D, набрав 21 очко (на очко отстав от сборной Германии).

Сборная Северной Ирландии является дебютантом турнира.

В отборочном раунде сборная Северной Ирландии заняли первое место в группе F, набрав 21 очко.

1 тур

Матч № 6. Польша — Северная Ирландия

Матч № 7. Германия — Украина

2 тур

Матч № 17. Украина — Северная Ирландия

Матч № 18. Германия — Польша

3 тур

Матч № 29. Украина — Польша

Матч № 30. Северная Ирландия — Германия

Примечания

Ссылки 
 Группа C на официальном сайте Uefa.com

Группа C